Voisines (Haute-Marne)
Voisines (Yonne)

Desambiguações de topônimos